FML pode referir-se a:
 Faculdade Metropolitana Londrinense, faculdade localizada em Londrina, PR
 Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, também identificada como FMUL
 Festival de Música de Londrina, festival cultural que ocorre em Londrina, PR

Desambiguações de siglas